Paganico puede referirse a:

 Paganico fraccione de Bagno di Romagna, comuna de la provincia de Forlì-Cesena, Italia.
 Paganico fraccione de Capannori, comuna de la provincia de Lucca, Italia.
 Paganico fraccione de Civitella Paganico, comuna de la provincia de Grosseto, Italia.
 Paganico fraccione de Urbino, comuna de la provincia de Pesaro y Urbino, Italia
 Paganico Sabino, localidad de la provincia de Rieti, región de Lazio, Italia.
 Civitella Paganico, localidad de la provincia de Grosseto, región de Toscana, Italia.